

Patronyme 

 Pierre Poivre (1719-1786), botaniste français ;
 Annette Poivre (1917-1988), comédienne française.

Pseudonyme 

 Patrick Poivre d'Arvor (1947-), journaliste et écrivain français ;
 Olivier Poivre d'Arvor (1958-), son frère, écrivain et diplomate français ;
 Arnaud Poivre d'Arvor (1973-), fils de Patrick, journaliste français ;
 Solenn Poivre d'Arvor (1975-1995), fille de Patrick.

Toponyme 

 Îles Poivre, atoll des Seychelles ;
 Louvemont-Côte-du-Poivre, commune française de la Meuse détruite durant la Première Guerre mondiale.

Autres 

 le poivre est une épice obtenue à partir des baies de différentes espèces de poivriers ;
 Poivrier noir, plante tropicale aux baies à épice ;
 Poivre de Kampot, variété de poivre du Cambodge ;
 Poivre long, liane à fleur à épice ;
 Poivre du Sichuan, épice asiatique tirée de la coque du fruit de deux espèces d'arbustes ;
 Poivre des moines, fruit séché du gattilier.
